Limskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Limskär, Iniö, Åboland, 
 Limskär, Nagu, Åboland,

Se även
Timskär
Likskär
Lammskär
Lilla Limskär
Stora Limskär

Robotskapade Finlandförgreningar